Chiesa di San Sabino a Civezzano
 Chiesa di San Sabino a Fratta Todina
 Chiesa di San Sabino a Spoleto

Pagine correlate 
 Chiesa di San Savino